D86 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Penwortham
 D86 – negli scacchi, codice ECO del sistema classico della difesa Grünfeld